Sommer in Lesmona bezeichnet:
 Sommer in Lesmona, Roman von Magdalene Pauli, siehe Magdalene Pauli#Sommer in Lesmona
 Sommer in Lesmona (Fernsehfilm), deutsches Fernsehspiel von Peter Beauvais, Verfilmung des Romans